Стен Друля (,  5 січня 1968, Ельміра) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Згодом — хокейний тренер.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1984 року.

1986 року був обраний на драфті НХЛ під 214-м загальним номером командою «Піттсбург Пінгвінс». 

Усю професійну клубну ігрову кар'єру, що тривала 13 років, провів, захищаючи кольори команди «Тампа-Бей Лайтнінг».

Загалом провів 126 матчів у НХЛ.

Тренерська робота 
З 5 грудня 2011 року асистент головного тренера клубу АХЛ «Мілвокі Едміралс».

Нагороди та досягнення 
 Лі Лалонд трофі (ОХЛ) — 1989.

Статистика

Посилання 
 
 

канадські хокеїсти
канадські хокейні тренери
Хокеїсти «Тампа-Бей Лайтнінг»
Хокеїсти АХЛ‎
Хокеїсти ліги Східного узбережжя‎‎
Задрафтовані «Піттсбург Пінгвінс»
Спортсмени зі штату Нью-Йорк